De vijftiende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 3 september 2017 van Alcalá la Real naar de Sierra Nevada. De etappe was een 129,5 kilometer lange bergrit. Onderweg waren er drie gecategoriseerde beklimmingen, twee van 1e categorie en een slotklim van buitencategorie. Er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers 
 Rubén Fernández
 Jimmy Turgis

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen

15
Ronde van Spanje 201715